Spätwerk steht für:
 Schaffensphase #Frühwerk und Spätwerk
 Spätwerk (Film), deutscher Spielfilm von Andreas Kleinert aus dem Jahr 2018